Contea di Green o Green County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Green (Kentucky)
 Contea di Green (Wisconsin)